Agnes (heilige), (–254 of 304) christelijk heilige en martelares.
St. Agnes (Cornwall), een plaats in het Engelse graafschap Cornwall
St. Agnes (Scilly-eilanden), eiland van de Britse Scilly-eilanden.
Sint-Agnes buiten de muren, basiliek in Rome.
Sint-Agnesbegijnhof, hofje in Sint-Truiden.